

Sport 
Les Diables rouges est le surnom donné aux joueurs de plusieurs équipes de sport dont :
 
 Les équipes nationales belges de plusieurs disciplines:
 Équipe de Belgique de football
 Équipe de Belgique de volley-ball
 L'équipe nationale congolaise de football (Congo-Brazzaville)
 L'équipe tunisienne de football Club africain
 Les supporters de l'équipe nationale sud-coréenne de football
 L'équipe française du Football Club de Rouen 1899
 L'équipe anglaise de football Manchester United Football Club (Traduction littérale de : )
 L'équipe de hockey sur glace de Briançon
 L'équipe de hockey sur glace de Valenciennes
 L'équipe française du Gazélec Football Club Olympique Ajaccio (GFCOA)
 L'équipe française du Montpellier Agglomération Rugby XIII
 L'équipe de Tizi-Ameur ( Boumahni - AinZaouia) de Football
 L'équipe de hockey sur glace des Remparts de Québec
 L'équipe de rugby du Pays-de-Galles
 L'équipe française de  football américain des Diables Rouges de Villepinte (Seine-Saint-Denis)
 Une équipe de pirogue traditionnelle guyanaise basée à Kourou (Guyane)

Militaire 
 Ce nom est attribué au  d'infanterie de ligne français basé à Colmar.
 Nom de l'escadrille SPA 160 de l'armée de l'air française 
 Durant la Seconde Guerre mondiale, il est également attribué aux troupes aéroportées britanniques de la , de par la couleur de leur béret.
 Diables Rouges ("Red Devils"), la patrouille acrobatique de la Composante air belge.

Autres
C'est le surnom des autobus de la ville de Panama.

Voir aussi 
 Le Diable rouge était le surnom de Camille Jenatzy
 Le Diable rouge est une pièce de théâtre écrite par Antoine Rault.